tibi et igni – „dla ciebie i ognia”, zwrot łaciński
 Tibi et Igni – album zespołu Vader